Polk je lahko:
 polk - vojaška formacija
 James Knox Polk - predsednik ZDA 
 Polk County, Oregon
 Polk County, Georgija
 Polk County, Florida
 Polk County, Nebraska
 Polk County, Misuri
 Ezekiel Polk - ameriški vojni junak ameriške osamosvojitvene vojne
 Fort Polk